Кеті Джордан і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Джордан грала в парі з Алісією Молтон, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх перемогли Гана Мандлікова і Венді Тернбулл. Смайлі грала в парі з Катрін Танв'є, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер.

Навратілова і Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши Мандлікову і Тернбулл з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
  Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (2 коло)
  Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (фінал)
  Кріс Еверт-Ллойд /  Енн Вайт (2 коло)
  Елізабет Смайлі /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 n/a
  Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (3 коло)
  Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)
 n/a
  Кеті Джордан /  Алісія Молтон (3 коло)
  Пархоменко Світлана Германівна /  Лариса Савченко (1 коло)
 n/a
  Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (1 коло)
  Лорі Макніл /  Катрін Суїр (1 коло)
  Зіна Гаррісон /  Кеті Ріналді (3 коло)
  Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір